La dévastation est l'action de dévaster ou son résultat. Elle peut faire référence à :

Dévastation du nord de l'Angleterre : campagne de Guillaume le Conquérant en 1069-1070 ;
Dévastation : un cuirassé de la Marine française ;
 : plusieurs classes de navires de la Marine française ;
Grande Dévastation : une région de l'univers de La Roue du temps de l'écrivain américain Robert Jordan ;
Devastation, un jeu vidéo sorti en 2003.